Gustave Simon ou Gustav Simon peut désigner :
 , (1810-1857), dermatologue allemand ;
 Gustav Simon (1824-1876), chirurgien allemand ;
 Gustave Simon (1848-1928), écrivain et journaliste français ;
 Gustave Simon (1868-1926), maire de Nancy pendant la Première Guerre mondiale ;
 Gustav Simon (1900-1945), administrateur nazi.